Vicente Blanco es el nombre de varias personas:

 Vicente Blanco, compositor y maestro de capilla.
 Vicente Blanco Echevarría, ciclista español.
 Vicente Blanco Sánchez, exfutbolista español, jugador del Alicante CF, entre otros. 
 Vicente Blanco Brazales, exfutbolista español, jugador de Real Oviedo FC, entre otros.
 Vicente Blanco Mosquera, artista visual.